Ábécé: betűkészlet
 ABC-áruház: önkiszolgáló vegyeskereskedés
 ABC-fegyverek: tömegpusztító fegyverek
 ABC-termékek: tipikus jövedéki termékek
 Abc-sejtés a számelméletben
 Atanasoff–Berry Computer, az első elektronikus digitális számítógép
 ABC 80 számítógép
 Antibolsevista Comité: ellenforradalmi szervezet 1919-ben

Médiában
 ABC: spanyolországi napilap
 American Broadcasting Company: amerikai rádió- és televíziótársaság
 Australian Broadcasting Corporation: Ausztrália nemzeti hírügynöksége

Zenében
 ABC: brit újhullámos zenekar
 ABC: a Jackson 5 albuma, 1970
 ABC: az album címadó dala